Fore steht für:
 Fore, Ethnie in Papua-Neuguinea
 Fore, Untergruppe der westafrikanischen Ethnie Baga; siehe Baga (Volk)
 Fore!, Album der Band Huey Lewis & the News
 Fore!, Warnruf im Golfsport; siehe Glossar von Golfbegriffen#Fore

Fore ist der Name folgender Orte
 Fore (Westmeath), in Irland
 Fore Abbey, Benediktiner  Kloster ebd.

Fore ist der Name folgender Personen:

 Henrietta H. Fore, Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen